En géopolitique et en relations internationales, la zone indopacifique est, comme l'a montré Vaimiti Goin, un espace aux limites floues, allant de l'Afrique orientale aux États-Unis, constitué en rivalité avec la montée en puissance de la Chine, et organisé autour de l'Asie du Sud-Est, du détroit de Malacca notamment, comme pivot central.

La taille de la région d'activité socio-économique varie selon le contexte, mais intègre la plupart des pays de l'Asie de l'Est, de l'Asie du Sud, de l'Asie du Sud-Est, et de l'Océanie.

Le concept Indo-Pacifique 
L’Indo-Pacifique combine l’océan Indien et l’océan Pacifique, ainsi que les terres continentales qui les entourent. Même si le concept est en constante évolution, son étendue géographique irait de la côte de l'Afrique de l'Est, en passant par l'océan Indien, jusqu'au Pacifique occidental, et intégrant l’Inde, contrairement au concept plus ancien d’Asie-Pacifique.

C’est à la fois un domaine d'activité stratégique sur le plan sécuritaire et sur le plan économique et commercial, comprenant d’importantes lignes de communication maritimes qui relient les littoraux des deux océans. Globalement, les objectifs communs des différentes stratégies indo-pacifique sont de promouvoir la paix et la stabilité dans la région, développer le commerce maritime libre et équitable et renforcer les liens énergétiques.

L’Indo-Pacifique 
La notion d’Indo-Pacifique est en passe de structurer le discours géostratégique non seulement de nombreux pays de la région (à commencer par le Japon – son berceau originel – et l’Australie), mais aussi de plusieurs pays occidentaux. Les Etats-Unis ont déjà rebaptisé leur United States Pacific Command en United States Indo-Pacific Command. En Europe, la France a été l’un des premiers pays de l’Union européenne à faire de l’Indo-Pacifique une de ses priorités géopolitiques, comme en a témoigné le discours d’Emmanuel Macron du  à Garden Island (Sydney). Depuis, l’Allemagne a formulé sa propre vision de la zone en , suivie peu après par les Pays Bas. A cette liste de pays européens, il faut ajouter le Royaume-Uni qui cherche lui aussi à se tourner vers l’Asie, notamment pour amortir les conséquences du Brexit.

Deux pôles 
Parmi les Occidentaux, la stratégie dite Indo-Pacifique oscille entre deux pôles :

Pour les Etats-Unis de Donald Trump, il s’agissait principalement de constituer une coalition acquise à une politique de China containment, coalition dont le noyau dur devait être le Quad (Etats-Unis, Australie, Japon, Inde). Pour la France et l’Allemagne, si cet objectif est parfois évoqué, il s’agit officiellement de veiller – de manière inclusive et sans hostilité déclarée vis-à-vis de Beijing – au respect du Droit international public dans la zone, en défendant notamment la liberté de navigation et en promouvant un multilatéralisme plus large (et, à travers lui un monde multipolaire).

Au niveau européen, des nuances parfois très fortes subsistent toutefois. Si la France privilégie une approche stratégico-militaire (à laquelle les contrats d’armement qu’elle a remportés en Inde et en Australie ne sont pas étrangers), l’Allemagne a de l’Indo-Pacifique une vision davantage économique et commerciale. Et si la France s’appuie surtout sur l’Inde et l’Australie, pour l’Allemagne, l’Asie du Sud-Est constitue le centre de gravité géographique de l'Indo-Pacifique. Paris et Berlin convergent néanmoins de plus en plus sur un point : ils souhaitent européaniser leur politique  – ne serait-ce que pour mutualiser certains coûts financiers – en obtenant de l’Union européenne qu’elle s’y investisse.

Le président français Emmanuel Macron se rendra le  à Bangkok au sommet annuel du forum de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique, région élevée au rang de priorité par la diplomatie française.

Pays et territoires de la zone Asie-Pacifique 

 

 

 

 ()
 ()
 ()
 ()

 ()

Notes et références

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes 

 
 Réseau européen de réflexion géopolitique
 Qu'est ce que la géopolitique ? Définition de la géopolitique, Géopolitique - Géostratégie - Analyses et débats - Jean-Bernard Pinatel.
 Qu'est-ce qu'une théorie des Relations Internationales ?, Les Yeux du Monde - site d'actualité et de géopolitique 
 Joe Biden annonce un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique avec 13 pays (23 mai 2022)
 Le Quad met en garde contre l’usage de la force en Indo-Pacifique : L’alliance formée par Washington, Tokyo, New Delhi et Canberra est soudée par sa méfiance envers la Chine
 Pékin dénonce l’offensive économique de Joe Biden en Asie (24 mai 2022)

Géopolitique
Géostratégie
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Relations internationales en 2022
Organisation internationale à vocation économique
Alliance militaire du XXIe siècle
Géographie de l'océan Indien
Géographie de l'océan Pacifique
APEC
Front Asie-Pacifique de la Seconde Guerre mondiale
Océanie
Asie du Sud-Est
Asie du Sud
Infrastructure de la mer de Chine méridionale
Infrastructure de l'océan Pacifique